Хопылево — деревня в Шашковской сельской администрации Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области. Расположена на левом берегу реки Волги. Историческое название села — Богоявленские острова или Богоявленское на Острове.

Общие сведения 
Деревня протянулась по склона перпендикулярно волжскому берегу. Поблизости от деревни расположены посёлок Кирова и деревня Деревенька. На 1 января 2007 года в деревне не числилось постоянных жителей. Деревня обслуживается почтовым отделением в Шашково.

Село Хопылево указано на плане Генерального межевания Романовского уезда 1790 года. После объединения уездов в 1822 году Хопылево относилось к Романово-Борисоглебскому уезду.

К юго-западу от деревни находятся археологические памятники: стоянка V—III тысячелетия до н. э. и селище XV—XVII веков.

История храмов 

В древности в селе находился Богоявленский Островский монастырь. История этой обители известна лишь в самых общих чертах. Возникнув в начале XVI века на островке посреди Волги, монастырь позднее был перенесён на левый берег. К концу XVII века монастырь, владевший несколькими сотнями крестьян, уже имел достаточные средства для постройки каменного храма. В 1701 году новый монастырский собор был освящён в честь Богоявления Господня. Архитектура храма была традиционной для ярославских зодчих — двустолпный трехапсидный четверик на высоком подклете, увенчанный пятью световыми барабанами, с запада и севера окруженный папертями. С востока к северной паперти примыкает одноглавый Казанский придел, с запада над крыльцом поставлена шатровая колокольня. Вверху, помимо Богоявленского, имелся Леонтиевский престол, внизу Введенский и Никольский.

В 1709 году монастырём управлял игумен Лаврентий.

В 1764 году Екатерина II изъяла у монастырей земли. Островская обитель, как и множество других мелких монастырей, была закрыта, а её храм преобразован в приходскую церковь. На тот момент у монастыря имелся каменный Богоявленский собор и деревянные здания: надвратная церковь, корпус братских келий, поварня, хлебня, два амбара, погребок, сушило и притворная изба. Окружала монастырь прямоугольная деревянная ограда 150 на 130 метров. До наших дней уцелел один лишь собор.
 
Неподалёку, в деревне Бурнаково, располагалось поместье дворян Ушаковых. В упомянутом соборе был крещён великий адмирал Фёдор Ушаков, причисленный к лику святых, здесь же крестили и его дядю, преподобного Фёдора Санаксарского.

В 1908—1910 годах в селе была построена кирпичная зимняя церковь с эклектичным декором, освящённая во имя святого Александра Невского.

В 1930-х обе церкви были разграблены и закрыты, венчания сломаны. Тогда же, в 1930-е годы, рядом с Хопылевом в деревне Деревенька жил в период между арестами и посещал эти храмы священномученик Димитрий Смирнов.

С конца 2000-х ведётся медленное восстановление Богоявленской церкви.

Население

Пристань Колхозник 
При Советской власти на берегу Волги, непосредственно около деревни находилась пассажирская пристань в виде плавучего дебаркадера Колхозник. Она была конечной пристанью районной пассажирской линии: Рыбинск — Сундоба — Горелая Гряда — Красное — Пирогово — Песочное — Первомайск — Колхозник, обслуживавшей в основном левый берег Волги.

Примечания

Ссылки 
 Общество имени адмирала Федора Ушакова при храме Богоявления «на острове» села Хопылево
 Сайт храма Богоявления «на острове» села Хопылевоок
 Хопылево. Церковь Богоявления Господня на Острову
 Монастырь, в котором крестили прославленного адмирала
 

Населённые пункты Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области